Ófalu, község Baranya megyében
 Ófalu (Sat Bătrân), falu Romániában, Krassó-Szörény megyében

Településnevek részeként 
 Cirókaófalu, Takcsányhoz tartozó, víztározó építése miatt elárasztott egykori község Szlovákiában
 Patakófalu, település Ukrajnában, Kárpátalján, a Nagybereznai járásban
 Poprádófalu, község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Ólublói járásában* Sárosófalu (Opiná), község Szlovákiában
 Sárosófalu (Opiná), község Szlovákiában
 Szepesófalu (Spišská Stará Ves), község Szlovákiában

Településrészek neveként 
 Hollókő-Ófalu védett falurész
 Érd–Ófalu
 Csepel-Ófalu
 Pesthidegkút-Ófalu